Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji International German Open 2014 nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Obhájcem titulu byl druhý nasazený Ital Fabio Fognini, kterého ve druhém kole vyřadil chorvatský hráč Filip Krajinović.

Soutěž dvouhry vyhrál nenasazený Argentinec Leonardo Mayer, jenž ve finále zdolal španělskou turnajovou jedničku Davida Ferrera ve třech sadách , když o vítězi rozhodl až poslední tiebreak v poměru míčů 7:4. Na okruhu ATP Tour si tak připsal premiérový singlový titul. V probíhající sezóně již odešel jako poražený finalista z chilského Royal Guard Open 2014, konaného ve Viña del Mar na antukových dvorcích.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  David Ferrer (finále)
  Fabio Fognini (2. kolo)
  Tommy Robredo (3. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (3. kolo)
  Michail Južnyj (2. kolo)
  Roberto Bautista Agut (odstoupil)
  Philipp Kohlschreiber (semifinále)
  Marcel Granollers (2. kolo)
  Fernando Verdasco (2. kolo)
  Guillermo García-López (2. kolo)
  Santiago Giraldo (3. kolo)
  Gilles Simon (3. kolo)
  Federico Delbonis (2. kolo)
  João Sousa (2. kolo)
  Carlos Berlocq (2. kolo)
  Andreas Seppi(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hamburg European Open
Tenis v Německu v roce 2014
ATP World Tour 2014